Marburger ist der Familienname der folgenden Personen:

 John H. Marburger (1941–2011), US-amerikanischer Physiker
 Peter Marburger (1940–2018), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Marburg